Adam Shaban – ex calciatore keniota
 Horacio Perdomo Shaban – ex cestista uruguaiano
 Muhammad Shaban – calciatore ugandese
 Nabil Shaban – attore britannico
 Shadi Shaban – calciatore israeliano naturalizzato palestinese